Юбиле́йная улица — улица в Автозаводском районе города Тольятти, является одной из центральных улиц района города, протяжённостью 7,6 километров.

Описание 

Юбилейная улица является прямой одной из центральных улиц Автозаводского района города Тольятти. Улица начинается от Спортивной улицы и заканчивается улицей Дзержинского, общей протяженностью 7,6 километров. Юбилейная улица пересекается с Приморским бульваром и Ленинским проспектом, улицей Фрунзе и улицей Свердлова. Проходит параллельно 8, 7, 5, 4, 3а городских кварталов.

По улице курсирует коммерческие маршруты № 131, 331 и муниципальный автобус № 13, № 14, № 15, № 252 (дачный).

Вдоль улицы расположены остановки общественного транспорта: ТРК Вега, Дворец спорта Волгарь, парк Победы, кафе Салют, ДКИТ-ВАЗа, Преображенский собор, Молодёжный центр, Свердлова, Общежитие № 2, Общежитие № 1

Вблизи улицы также расположены: по чётной стороне — Дворец спорта «Волгарь», Спасо-Преображенский собор, по нечетной стороне Административное здание «Дворянский Дом Нины Носоревой» (бывшее здание «Инком Центр») — не входящие в границы улицы.

Юбилейная ул., 29 — жилой многоквартирный дом. Изначально в 1991 году проектировался под «Литературную гостиную», участок под строительство литературной гостиной, был выдан Указом Президента РСФСР Ельциным Б. Н. поэту-писателю Соснову Александру Лаврентьевичу, генеральным подрядчиком являлась ООО ШАХ. Объект долгое время входил в перечень долгостроев и был завершен без участия поэта, в качестве многоквартирного дома.
 
Ежегодно на улице проходят шествия бессмертного полка и праздников первого мая и дня победы. Между ДС «Волгарь» и ТРК «Вега» запланировано строительство спорткомплекса «Немов-Центр».

Здания и сооружения

Четная сторона 
 № 2 бывшее здание семейного общежития № 1 ВАЗа — ныне многоквартирный дом
 № 2-Г ТЦ «Юбилейный» 
 № 2-В Торгово-офисный комплекс зданий «Восточный дублёр»
 № 4 бывшее здание семейного общежития ВАЗа № 2 — ныне многоквартирный дом
 № 4-А Поволжский православный институт
 № 6-А Ресторанный комплекс «Весна» (бывший ресторан «У Людвига»)
 № 6-Б Футбольный стадион «Спутник» 
 № 6 Гостиница «Юбилейная» ПАО АвтоВАЗ
 № 8 Дворец культуры, искусства и творчества
 Парковый комплекс отдыха «Парк Победы»  
 № 40 торгово-развлекательный комплекс ТРК «Вега»

Нечетная сторона 
 № 1-А ТЦ «Линкор»
 № 9  Мелко-оптовый магазин 
 № 25 многофункциональное здание → (в простонародье «Рыбий глаз») инженерный комплекс телерадиокомпании ВАЗ ТВ;
 № 29 Жилой многоквартирный Дом — бывший проект «Литературной Гостиной» 
 № 31-Д, 31-Е, 31-И, 31-Ж комплекс административных зданий: городская прокуратура, телекоммуникационная компания АИСТ, Банк «Российский капитал» и др; 
 № 37-А Специализированный торговый центр «Голландский Дом»;  
 № 43 Административное здание: ОПС № 27 ФГУП «Почта России»; 
 № 55 отделение Автозаводского района ПАО «Сбербанка» №6991/0726

Примечания 

Улицы Тольятти